Змагання з семиборства серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2020 у Токіо проходили 4-5 серпня 2021 на Японському національному стадіоні.

Напередодні старту 

На початок змагань основні рекордні результати були такими:

Результати 

Олімпійські змагання семиборок вдруге поспіль виграла бельгійка Нафіссату Тіам.

Відео

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики  
 Сторінка дисципліни змагань на сайті Міжнародного олімпійського комітета  
  

Жінки
Жінки